Kunst en Genoegen is een naam van verschillende muziek- en toneelverenigingen

 Kunst en Genoegen (Buchten)
 Kunst en Genoegen (Dronrijp)
 Kunst en Genoegen (Leiden)
 Kunst en Genoegen (De Lier)
 Kunst en Genoegen (De Kwakel)
 Kunst en Genoegen (Maartensdijk)